Richard Scarry – autore e illustratore statunitense
 Elaine Scarry – insegnante e saggista statunitense
 Mike Scarry – giocatore e allenatore di football americano statunitense